„Early Single Box“ е първият box set албум на японската група Morning Musume издаден на 15 декември 2004 година от Zetima Records. Албумът включва 9 диска с осемте сингъла от трите студийни албума, а другият с караоке.

Списък с песните

Сингъл 1 
 „Morning Coffee“
 „Ai no Tane“
 „Morning Coffee“ (инструментал)
 „Morning Coffee“ (Unreleased B♭ Version)

Сингъл 2 
 „Summer Night Town“
 „A Memory of Summer '98“
 „Summer Night Town“ (инструментал версия)
 „Summer Night Town“ (First Live Version)

Сингъл 3 
 „Daite Hold on Me!“
 „Tatoeba“
 „Daite Hold on Me!“ (инструментал)
 „Daite Hold on Me!“ (Morning Keiji Version)

Сингъл 4 
 „Memory Seishun no Hikari“
 „Happy Night“
 „Never Forget“
 „Memory Seishun no Hikari“ (инструментал)
 „Memory Seishun no Hikari“ (1999-04-19 Live Version)

Сингъл 5 
 „Manatsu no Kōsen“
 „Koi no Shihatsu Ressha“
 „Manatsu no Kōsen“ (инструментал)
 „Manatsu no Kōsen“ (Early Version)

Сингъл 6 
 „Furusato“
 „Wasurerannai“
 „Furusato“ (инструментал)
 „Furusato“ (Early Vocal Version)

Сингъл 7 
 „Love Machine“
 „21seiki“
 „Love Machine“ (инструментал)
 „Love Machine“ (Early Unision Version)

Сингъл 8 
 „Koi no Dance Site“
 „Koi wa Rock n' Roll“
 „Koi no Dance Site“ (инструментал)
 „Koi no Dance Site“ (Groove That Soul Remix)
 „Koi no Dance Site“ (M.I.D. KH-R CLUB MIX)

Бонус караоке диск 
 „Ai no Tane“
 „Good Morning“
 „Dō ni ka Shite Doyōbi“
 „Mirai no Tobira“
 „Usotsuki Anta“
 „Happy Night“
 „Never Forget“
 „Suki de x5“
 „Papa ni Niteiru Kare“
 „Senkō Hanabi“
 „Da Di Du De Do Da Di!“
 „Aisha Loan de“
 „Kuchizuke no Sono Ato“
 „Dance Suru no da!“
 „Harajuku 6:00 Shūgō“

Албуми на Морнинг Мусуме
Музикални албуми от 2004 година